Bres puede referirse a:

 Bres (lugar), una parroquia del concejo asturiano de Taramundi, en España;
 Bres (mitología), en la mitología irlandesa, un Tuatha Dé Danann;